Маркус Матисен (; 27 февраля 1996, Альбертслунн, Дания) — датский футболист, защитник клуба «Хальмстад».

Клубная карьера 
Маркус является воспитанником копенгагенского клуба. С весны 2015 года начинает часто тренироваться с основным составом «Копенгагена». Также был в заявке на финале Кубка Дании 2015 года, но оставался на скамейке на протяжении всего матча. Уже через три дня он дебютировал за основной состав, заменив Дэниеля Амарти в матче с «Мидтьюлланном».

C 13 июля 2015 года Матисен постоянный игрок основного состава.

Достижения 
 «Копенгаген»
 Чемпион Дании (1): 2015/16
 Обладатель Кубка Дании (2): 2014/15, 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте DBU
 
 Профиль игрока на сайте ФК «Копенгаген»

Футболисты Дании
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Хальмстад»